Le tournoi de tennis du Pays de Galles est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971, classée en catégorie Grand Prix, se dispute à Newport du 5 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Judy Tegart-Dalton.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Helen Gourlay et Kerry Harris.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Pays de Galles
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

dames 1971
Newport
Tennis au Royaume-Uni en 1971
Tennis en juillet 1971